Agnieszka Radwańska var den forsvarende mester.

Seeds 

 Victoria Azarenka

 Maria Sharapova

 'Agnieszka Radwańska

 Petra Kvitová (Anden runde)

 Angelique Kerber

 Sara Errani ''(Første runde)

 Li Na
 '''Samantha Stosur

<ol start="9">
  '''Marion Bartoli

  '''Caroline Wozniacki
  '''Ana Ivanović

  Dominika Cibulková ''(Første runde)
  Maria Kirilenko ''(Første runde)

  Kaia Kanepi ''(Træk sig med skade)
  Roberta Vinci ''(Første runde)
  Lucie Šafářová (Første runde)</li>
</ol>

De fire semifinalister fra Tokyo modtog etbye til anden runde. De er som følgende:
  Angelique Kerber
  Nadia Petrova
  Agnieszka Radwańska
  Samantha Stosur

 Kampe 
 Finale 

 Top Half 
 Sektion 1 

| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= J Janković
| RD2-score03-1=
| RD2-score03-2=
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=
| RD2-team04= M Niculescu
| RD2-score04-1=
| RD2-score04-2=
| RD2-score04-3=
| RD2-seed05=9
| RD2-team05= M Bartoli
| RD2-score05-1=
| RD2-score05-2=
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= A Morita
| RD2-score06-1=
| RD2-score06-2=
| RD2-score06-3=
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= J Görges
| RD2-score07-1=
| RD2-score07-2=
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= S Stosur
| RD2-score08-1=
| RD2-score08-2=
| RD2-score08-3=
| RD3-seed01= 
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=
| RD3-score01-2=
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=
| RD3-score02-2=
| RD3-score02-3=
| RD3-seed03= 
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=
| RD3-score03-2=
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=
| RD3-score04-2=
| RD3-score04-3=
| RD4-seed01=
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=
| RD4-score01-2=
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02=
| RD4-score02-1=
| RD4-score02-2=
| RD4-score02-3=
}}

 Bottom Half 
 Sektion 3 

 Kvalifikation 
 Seedning 

  Anna Tatishvili (Første runde)
  Olga Govortsova (Kvalifikations finale, Lucky Loser)
  Bojana Jovanovski (Kvalificeret)
  Laura Robson (Kvalificeret)
  Timea Babos (Første runde)
  Mandy Minella (Første runde)
  'Lourdes Domínguez Lino (Kvalificeret)
  Petra Martić (Første runde)

<ol start="9">
 '''Elena Vesnina (Kvalificeret)
 Pauline Parmentier ''(Kvalifikations finale)
 Casey Dellacqua ''(Første runde)
 Heather Watson ''(Kvalifikations finale)
 Ayumi Morita (Kvalificeret)</li>
 Barbora Záhlavová-Strýcová ''(Withdrew, still competing in Tokyo)
 Johanna Larsson ''(Kvalifikations finale)
 Galina Voskobojeva ''(Kvalifikations finale)
 Mathilde Johansson ''(Første runde)
</ol>

 Kvalifikationsturnerings 

  Lara Arruabarrena Vecino
  Elena Vesnina
  Bojana Jovanovski
 ''' Laura Robson

<ol start="5">
 ''' Polona Hercog
 ''' Camila Giorgi
 ''' Lourdes Domínguez Lino
  Ayumi Morita</li>
</ol>

 Lucky Losers 
  Olga Govortsova'''

Draw

1. Kvalifikationsturnering

2. Kvalifikationsturnering

3. Kvalifikationsturnering

4. Kvalifikationsturnering

5. Kvalifikationsturnering

6. Kvalifikationsturnering

7. Kvalifikationsturnering

8. Kvalifikationsturnering

Eksterne henvisninger 
 Main Draw
 Qualifying Draw

WTA Tour 2012
2012 (damesingle)